Liechtenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Liechtenauer (* 1957), deutscher General der Bundeswehr
 Johann Liechtenauer, deutscher Fechtmeister des 14. Jahrhunderts
 Paul Ignaz Liechtenauer (1673–1756), deutscher Organist, Kapellmeister, Komponist 

Siehe auch:
 Lichtenauer